Malbone ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Malbone (1777–1805), US-amerikanischer Maler
 Francis Malbone (1759–1809), US-amerikanischer Politiker